Allgeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Benedikt Allgeyer (1815–1849), deutscher Orgelbauer
 Emil August Allgeyer (1856–1924), Titularbischof von Ticelia in Libyen
 Franz Konrad Allgeyer (1731–unbekannt), deutscher Orgelbauer

 Joseph Allgeyer (um 1700–1781), deutscher Orgelbauer
 Joseph Narzissus Allgeyer (1734–1802), deutscher Orgelbauer
 Joseph Nikolaus Allgeyer (1775–1843), deutscher Orgelbauer
 Julius Allgeyer (1829–1900), deutscher Publizist und Fotograf